Pręga
 znak w kształcie długiego, wąskiego pasa
 pręga grzbietowa
 rodzaj mięsa wołowego
 pręgi (hydrologia), antypręgi (hydrologia)
 Pręgi – film
 Pręga – struga, dopływ Myśli